Кари Франсис Фишър () е американска актриса и писателка, носителка на награда „Сатурн“ и номинирана за „Награда на БАФТА“ и две награди „Еми“. Известна е най-вече с ролята си на принцеса Лея Органа в оригиналната трилогия „Междузвездни войни“.

Биография 
Кари Фишър е родена на 21 октомври 1956 г. в Бърбанк. Тя е дъщеря на две холивудски легенди – Деби Рейнолдс и Еди Фишър. Когато Кари е само на 3 години, баща ѝ напуска семейството и се жени за Елизабет Тейлър. Рейнолдс отглежда сама Кари и по-малкия ѝ брат, но по-късно се омъжва отново.

На 12 години момичето дебютира на сцената на нощния клуб на Деби в Лас Вегас. На 15 години напуска училище, за да се посвети на шоубизнеса. През следващата година Кари играе в пиеса на Бродуей заедно с майка си. Фишър завършва актьорско майсторство в Лондон, където по правило се държи на сценичната култура и се обръща много голямо внимание на речта и артикулацията.

Кариера 
Кари прави филмовия си дебют през 1975 г., партнирайки на Уорън Бийти в „Шампоан“. По това време тя едва ли е очаквала, че само след две години ще бъде една от най-известните американски актриси. Същата година Кари Фишър се явява на кастинг за роля във филма на Джордж Лукас „Междузвездни войни“ – нискобюджетна научна фантастика. Заради голямата конкуренция тя не очаква да получи ролята. Въпреки това тя е избрана за принцеса Лея Органа.

Филмът бие всички рекорди в класациите по приходи и се превръща в класика. Над 45 години по-късно той все още е един от най-обичаните филми на всички времена. След успеха на „Междузвездни войни“ излизат неизбежните продължения – „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“, които утвърждават славата на Кари и я превръщат в секс-символ.

Още преди края на „Междузвездни войни“ Кари Фишър се пристрастява към наркотици и алкохол. Има два кратки брака – първият е с певеца Пол Саймън, а вторият – с Браян Лурд, който я напуска заради мъж. От него има дъщеря – Били Катрин.

Смърт 
На 23 декември 2016 г. Фишър пътува с полет на авиокомпания United Airlines от Лондон до Лос Анджелис, след края на европейската обиколка за представяне на книгата ѝ, когато получава сърдечен пристъп, петнадесет минути преди самолетът да се приземи на международното летище в Лос Анджелис. Един пътник, седнал близо актрисата, съобщава, че е спряла да диша, а друг пътник извършва сърдечен масаж до пристигането на парамедици на мястото на инцидента. Тя е транспортирана в болница „Роналд Рейгън“ и е поставена на изкуствено дишане. Въпреки усилията на медицинския екип, Фишър умира на 27 декември 2016 г. в 08:55 ч местно време, на 60-годишна възраст.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на награда „Сатурн“
Починали от инфаркт на миокарда